Нижче представлено повний список пілотів, які брали участь у Гран-прі «Формули-1» починаючи з  року. 

Всього в перегонах Гран-прі взяли участь 815 пілотів, проте 78 з них ніколи не стартували у самій гонці, тому що не пройшли кваліфікацію. Найбільшу кількість гонок «Формули-1» за свою кар'єру провів Рубенс Барікелло, він взяв участь у 326 Гран-прі.

Слід зазначити, що до  року не всі очки, зароблені гонщиками під час Гран-прі, йшли в особистий залік пілотів. Число без дужок показує кількість залікових балів  зароблених у залік Чемпіонату світу, а число у дужках — загальна кількість зароблених балів. 

Курсивом виділені пілоти, які брали участь тільки у перегонах Індіанаполіс 500, що входив до переліку етапів Чемпіонату світу у класі автомобілів «Формула-1» у період з 1950 по 1960 рікик. Чемпіони світу виділені жирним шрифтом. Діючі пілоти виділені сірим кольором.

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

І

Й

К

Л 

Списки, пов'язані з Формулою-1
Пілоти Формули-1
Списки спортсменів